Царапкин — фамилия; имеет женскую форму Царапкина.
 Царапкин, Пётр Сергеевич (1883 — после 1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Царапкин, Роман Викторович (род. 1995) — российский гандболист, выступающий за словацкий клуб ГК Татран Прешов.
 Царапкин, Семён Константинович (1906—1984) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.